O Campeonato Chileno de Futebol de 1936 (oficialmente Campeonato de la División de Honor de la Liga Profesional de Football de Santiago) foi a 4ª edição do campeonato do futebol do Chile. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Não houve rebaixados para a Serie B Profesional de Chile 1937, campeonato de segunda divisão predecessor do Campeonato Chileno de Futebol - Segunda Divisão, pois o certame foi "rebaixado" a uma divisional com clubes reservas

Participantes

Campeão

Bibliografia 
 
 
 

Campeonato Chileno de Futebol
Desporto no Chile em 1936